Jorge Sánchez (1997-), footballeur mexicain
 Jorge Sanchez, nageur espagnol